Пушматаха () может означать:

 Пушматаха — американский генерал, ведущий своё происхождение из племени чокто
 Пушматаха — административно-территориальный округ в штате Оклахома, США